Оджи-кри, или северн-оджибве, оджибве реки Северн (Anishinini, Anishininiwag, Cree, Northern Ojibwa, Ojibway, Ojibwe, Ojicree, Oji-Cree, Severn-Ojibwa) — находящийся под угрозой исчезновения алгонкинский язык, один из диалектов языка оджибве, на котором говорит народ оджибве, проживающий в узкой полосе, простирающейся от реки Миссинайби (Северо-Восточное Онтарио) на востоке до озера Виппипег на западе, в провинциях Манитоба и Онтарио в Канаде. Имеет севернский и виниский диалекты. Число носителей на 2016 год оценивалось в 12,9 тыс. человек.

Письменность 
Для записи оджи-кри используется канадское слоговое письмо.

Примечания 

Языки Канады
Алгонкинские языки